Leimentalbach ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Leimentalbach (Frischnaubach), rechter Zufluss des Bacherebächles, rechter Oberlauf des Frischnaubachs (zur Elz) am Kudershof von Prechtal (Stadt Elzach), Landkreis Emmendingen
 Leimentalbach (Jagst), linker Zufluss der Jagst in Lauchheim, Ostalbkreis

Siehe auch:

 Leimbach
 Leimental